Амфихты (, от  — обеих сторон и  — рыба) — род морских лучепёрых рыб из семейства батраховых (Batrachoididae). Представители рода распространены вдоль Атлантического побережья Центральной и Южной Америки от Панамы до Бразилии. Длина тела составляет до 40 см. Это придонные хищные рыбы, поджидающие добычу в засаде.

Классификация 
На декабрь 2018 года в род включают 2 вида:

Примечания 

Батрахообразные